Насьональ 1 1969/1970 () — 6-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1969/70 на сайте rsssf.com 

1969/1970
Алжир
Алжир
1969 год в Алжире
1970 год в Алжире